Удо́нис Джони́л Ха́слем (; родился 9 июня 1980 года в Майами, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера 
После того как Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года он отправился играть во Францию за «Элан Шалон». За сезон он набирал 16,1 очков и делал 9,4 подбора в среднем за игру.

Хаслем подписал контракт с «Майами Хит» в 2003 году. Как новичок, он был сменщиком Брайана Гранта и отрабатывал в основном на подборах и в обороне. Он был включён в состав второй сборной новичков, а также играл в матче новобранцев во время Всезвёздного уик-енда. Удонис вошёл в стартовую пятёрку на позиция форварда в 2004 году после того, как товарищ по команде Ламар Одом был обменен в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сделке по привлечению центрового Шакил О'Нила.

12 июля 2010 года Удонис Хаслем принял решение подписать новый контракт со своим клубом. Сделка рассчитана на пять лет, в ходе которых игрок получит $ 20 млн — приблизительно на $14 млн меньше суммы, предложенной «Денвером» и «Далласом».

6 марта 2023 года Удонис Хаслем заявил, что завершит игровую карьеру после сезона 2022/23.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Тяжёлые форварды
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки «Майами Хит»